O Comitê Revolucionário do Partido Komintang da China é um dos oito partidos democráticos com registro na China. Foi fundado em 1948, durante a Guerra Civil, por dissidentes esquerdistas que romperam com a corrente majoritária do Kuomintang, controlada pelo Generalíssimo Chiang Kai-shek.

O partido reivindica ser o verdadeiro herdeiro do legado político de Sun Yat-sen. Atualmente, o Comitê Revolucionário do Partido Komingtang da China é dirigido por Song Qingling e conta com 53.000 membros.

Partidos políticos da China